L'édition 2020 du tournoi de tennis de Rio de Janeiro se déroule du 17 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Italien Matteo Berrettini, du Serbe Laslo Djere, de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov et de l'Argentin Diego Schwartzman. Ils sont respectivement remplacés par Leonardo Mayer, Attila Balázs, Thiago Monteiro et Andrej Martin.

Lauréats 
En simple, Cristian Garín remporte le  ATP de sa carrière en s'imposant face à Gianluca Mager en finale (7-6, 7-5).

En double, Marcel Granollers et Horacio Zeballos remportent le tournoi en battant Salvatore Caruso et Federico Gaio en finale (6-4, 5-7, [10-7]). Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2020
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2020
Tennis en février 2020